Mobile, telefone celular ou telemóvel
 Condado de Mobile, Alabama, Estados Unidos da América
 Mobile (Alabama), capital do condado
 Rio Mobile, que passa pela cidade
 Baía de Mobile, onde desagua o rio
 Mobile (banda), banda de rock alternativo do Canadá
 Mobile (álbum), álbum de 1999 de Paulinho Moska
 Mobile (canção), música de Let Go, primeiro CD de Avril Lavigne
 Mobile (Marcelo Bonfá) é o nome do terceiro álbum solo de Marcelo Bonfá
 Mobile, uma escultura suspensa inventada por Alexander Calder

Desambiguação